W Polsce
 Gołogóra – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Świątki 
 Gołogóra – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Polanów
 Gołogóra – zlikwidowana stacja kolei wąskotorowej w Gołogórze, w powiecie koszalińskim, w województwie zachodniopomorskim
 Gołogóra – gromada

 Gołogóra – wzniesienie na Równinie Gryfickiej, w woj. zachodniopomorskim
 Gołogóra – wzniesienie na wyspie Wolin, w woj. zachodniopomorskim, w granicach miasta Wolina
 Gołogóra – szczyt w Górach Bialskich (Sudety)
 Gołogóra – urzędowa nazwa Góry Chełmskiej w Koszalinie
 Gołogóra – szczyt w Górach Sowich (Sudety)

 RTCN Gołogóra – Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Gołogóra

Zobacz też 
 Gołogóry
 Goła Góra